Le Parcours du rêve au souvenir (O Percurso do sonho à lembrança) é o título da terceira coletânea poética por Robert de Montesquiou e foi publicada em 1895. O título refere-se às evocações poéticas suscitadas pelas viagens de Montesquiou à Bretanha, Holanda, Suíça, Itália, Inglaterra e Argélia. O escritor francês Paul Verlaine (1844-1896) a chegou a escrever um artigo sobre este livro.

Bibliografia
. Le mouvement poétique française de 1867 à 1900. Paris, Fasquelle, 2ª ed., 1901.
Livros de poesia da França